John Casey kan syfta på bland andra:

 John Casey (1820–1891), irländsk geometriker
 John Casey (född 1939), brittisk konservativ tänkare
 John Casey (född 1939), amerikansk romanförfattare 
 John J. Casey (1875–1929), amerikansk politiker
 John Keegan Casey (1846–1870), irländsk poet, agitator och republikan

Se även 
 Jon Casey